Маргаритов — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Маргаритов, Василий Петрович — градоначальник Владивостока (1910—1914).
 Маргаритов, Герасим Порфирьич — персонаж пьесы А. Н. Островского «Поздняя любовь».
 Маргаритов, Николай Михайлович (род. 1932) — бригадир плавильщиков комбината «Североникель», Герой Социалистического Труда (1976).
 Маргаритов, Сергей Дмитриевич — русский богослов, церковный писатель.

См. также 
 Маргаритово
 Маргаритовка